Markku Hurme, né le  à Espoo en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier droit.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992 || Karhu-Kissat || I-divisioona
|| 43 || 11 || 12 || 23 || 20 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 1992-1993 || Karhu-Kissat || I-divisioona
|| 41 || 12 || 10 || 22 || 20 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Karhu-Kissa || I-divisioona
|| 43 || 27 || 35 || 62 || 24 || 10 || 1 || 5 || 6 || 4
|-
| rowspan='2'|1994-1995 || Karhu-Kissa || I-divisioona
|| 16 || 6 || 3 || 9 || 6 || || || || || 
|-
| HIFK || SM-liiga
|| 26 || 1 || 3 || 4 || 8 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 1995-1996 || HIFK || SM-liiga
|| 38 || 6 || 4 || 10 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 1996-1997 || HIFK || SM-liiga
|| 46 || 19 || 17 || 36 || 12 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || HIFK || SM-liiga
|| 47 || 13 || 20 || 33 || 8 || 9 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 1998-1999 || HIFK || SM-liiga
|| 52 || 22 || 15 || 37 || 20 || 9 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 1999-2000 || HIFK || SM-liiga
|| 47 || 11 || 10 || 21 || 0 || 9 || 3 || 1 || 4 || 6
|-
| 2000-2001 || HIFK || SM-liiga
|| 47 || 8 || 10 || 18 || 14 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2001-2002 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 56 || 9 || 14 || 23 || 22 || 3 || 1 ||  || 1 || 2
|-
| 2002-2003 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 51 || 22 || 17 || 39 || 30 || 7 || 2 || 4 || 6 || 0
|-
| 2003-2004 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 54 || 9 || 10 || 19 || 24 || 9 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2004-2005 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 33 || 10 || 6 || 16 || 20 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 47 || 12 || 9 || 21 || 40 || 7 || 1 || 0 || 1 || 14
|-
| 2006-2007 || Espoo Blues || SM-liiga
|| 45 || 13 || 11 || 24 || 40 || 9 || 2 || 4 || 6 || 8
|-
| 2007-2008 || TPS || SM-liiga
|| 51 || 13 || 11 || 24 || 38 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4

Notes et références 

Naissance en octobre 1972
Naissance à Espoo
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur des Espoo Blues
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Attaquant de hockey sur glace